Ettl ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Ettl (1914–2003), österreichische Malerin, Kunsterzieherin, Ordensfrau
 Georg Ettl (1940–2014), deutscher bildender Künstler und Kunstprofessor
 Gerald Ettl (* 1971), deutscher Problemschach-Architekt
 Gerhard Ettl (* 1973), österreichischer Boxer
 Gottfried Ettl, österreichischer Musikproduzent und Musiker
 Hanuš Ettl (1931–1997), tschechischer Botaniker und Phykologe
 Harald Ettl (* 1947), österreichischer Politiker
 Helmut Ettl (* 1965), österreichischer Volkswirt und europäischer Banken- und Finanzfachmann
 Johann Benedikt Ettl (1678–1751), deutscher Baumeister und Architekt
 Julia Ettl, (* 1976), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Karl Ettl (1899–1956), österreichischer Opernsänger
 Michael Ettl (* 1975), österreichischer Mixed Martial Arts-Kämpfer
 Peter Jeremy Ettl (* 1954), deutscher Schriftsteller
 Ralf Ettl, österreichischer Schriftsteller und rechter Esoteriker 
 Renate Ettl (* 1966), deutsche Fachbuchautorin
 Tilo Ettl (* 1964), deutscher Maler

Ettl steht für ein technisches Verfahren:
 E-TTL (evaluative through the lens), Blitz-Belichtungsmessverfahren, siehe TTL-Blitzmessung

ETTL steht für T-Zell-Lymphom vom Enteropathie-Typ

Siehe auch:
 Ettel (Begriffsklärung); häufige Verschreibung zu Ettl, selbst in der Fachliteratur, insbs. bei Erwin Ettel